En genética humana, el macrohaplogrupo L es un paragrupo que equivale a la ascendencia mitocondrial africana de toda la humanidad, se distribuye ampliamente en el África Subsahariana y está relacionado con el origen de los humanos modernos por línea materna a partir de la Eva mitocondrial, por lo cual tendría su origen en África Oriental hace aproximadamente 190 000 años. L es un grupo parafilético de haplogrupos (paragrupo) con relación a los macrohaplogrupos M y N, los cuales representan la expansión humana fuera de África. 

Los haplogrupos L son predominantes en el África negra, con frecuencias del 96-100 %, salvo en las áreas de difusión de las lenguas afroasiáticas, donde disminuye sensiblemente. Menores frecuencias se encuentran en África del Norte, Arabia y Medio Oriente en general; y en Europa especialmente al Sur. En América, L predomina entre los afroamericanos.

Clados 
Los clados de L son L0, L1, L2, L3, L4, L5 y L6 relacionados filogenéticamente del siguiente modo:

Distribución por clados 

 Macrohaplogrupo L (Eva mitocondrial)
 Haplogrupo L0: Típico de los pueblos khoisán y extendido en toda África.
 L0d
 L0a'b'f'k
 L0k
 L0a'b'f
 L0f
 L0a'b
 L1-6 o L1'2'3'4'5'6 (146, 182, 4312, 10664, 10915, 11914, 13276, 16230)
 Haplogrupo L1: Con el predominio más importante en los pigmeos binga y muy extendido en África Central y Occidental.
 L1b
 L1c
 L2-6 o L2'3'4'5'6
 Haplogrupo L5: Se presenta irregularmente hacia el este de África.
 L2'3'4'6
 Haplogrupo L2: Común en toda África y extendido en afroamericanos y parte de Medio Oriente. 
 L2e
 L2a-d
 L2a
 L2b'c
 L2d
 L3'4'6
 Haplogrupo L6: En Yemen y Sudán.
 L3'4
 Haplogrupo L4: Predominante entre los hadza y sandawe; común en otras etnias de Tanzania.
 L4a (o L7)
 L4b
 Haplogrupo L3: Muy extendido en toda África, mayoritario en nigero-congoleños y es común en los países árabes.
 L3a
 L3b'f
 L3c'd'j
 L3e'i'k'x
 L3h
 M: Predominio en Eurasia Oriental.
 N: Predominio en Eurasia Occidental (inc. Norte de África).
 R

Véase también 
Paragrupo A (ADN-Y)

Referencias

Enlaces externos 
 Árbol filogenético de L* PhyloTree.org de van Oven & Kayser M. 2009. 
 Mitochondrial DNA Site de Ian Logan

Haplogrupos mitocondriales humanos